Расмус Остергаард Вюрц (; родился 18 сентября 1983 года, Скиве, Дания) — датский футболист, полузащитник клуба «Ольборг» и сборной Дании.

Клубная карьера 

Вюрц — воспитанник в клуба «Скиве» из своего родного города. В 2000 году он дебютировал за основную команду в первом датском дивизионе. Летом 2002 года Расмус перешёл в «Ольборг». В том же году он дебютировал в датской Суперлиге. В 2007 году после продолжительного выступления за клуб, Вюртс перешёл в столичный «Копенгаген», подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 500 тыс. евро. Почти сразу же он получил травму и долгое время не мог набрать форму. В начале 2009 года для получения игровой практики Расмус на правах аренды перешёл в «Вайле». 1 марта в матче против «Норшелланна» он дебютировал за новую команду. 10 апреля в поединке против «Мидтьюллана» Вюрц забил свой первый гол за «Вайле».

Летом 2009 года Расмус вернулся в «Ольборг», подписав контракт на четыре года. В конце 2012 года он продлил соглашение ещё на три года. В 2014 году Вюрц помог команде выиграть чемпионат и завоевать Кубок Дании.

Международная карьера 
В 200 году в составе юношеской сборной Дании Вюрц принял участие в юношеском чемпионате Европы в Израиле. В 2001 году Расмус играл за юношей на юношеском чемпионате Европы в Финляндии. 2 июня 2005 года в товарищеском матче против сборной Финляндии Вюрц дебютировал за сборную Дании, заменив во втором тайме Йона-Даль Томассона.

Достижения 

Командные

 «Ольборг»
  Чемпионат Дании по футболу — 2013/2014
 Обладатель Кубка Дании — 2014

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Danish national team profile 
 AaB profile 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Ольборг»
Игроки ФК «Скиве»